Нилсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нилсон, Гарри (1941—1994) — вокалист, клавишник, гитарист, композитор, автор текстов, продюсер, лауреат премий «Грэмми».
 Нилсон, Джеймс Бомон (1792—1865) — шотландский изобретатель.
 См. также 
 Нильссон